Мюзик-холл (, дословно — «Музыкальный зал») — термин, который может означать:

 Мюзик-холл (варьете) — театральный развлекательный жанр

Театры с таким названием 

 Московский мюзик-холл
 Санкт-Петербургский мюзик-холл